Станка — фамилия. Известные носители:
 Станка, Доминик (1892—1979) — румынский врач;
 Станка, Лучо (род. 1941) — итальянский предприниматель и политик.